Die Abkürzung RFI steht für

 Radiative Forcing Index, ein Maß für die Wirkung von Treibhausgasen auf den Treibhauseffekt
 Radio France Internationale, den Auslandshörfunk Frankreichs
 Radio Frequency Identification, ein Verfahren zur automatischen Identifizierung von Gegenständen und Lebewesen, siehe RFID
 Radio Frequency Interference, eine Überlagerung von elektromagnetischen Wellen, siehe elektromagnetische Störung
 Remote File Inclusion, eine Sicherheitslücke im Bereich der Informationstechnologie
 Request for Information, Anfrage an potentielle Lieferanten, ob sie einen Bedarf grundsätzlich erfüllen könnten, siehe Ausschreibung
 Rete Ferroviaria Italiana, einen Teil der Ferrovie dello Stato Italiane

RFI